Zawody pucharu świata w biathlonie w Le Grand-Bornand były trzecimi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 12 grudnia a 15 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn 

 Pozostali Polacy

Sprint kobiet 

 Pozostałe Polki

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Hochfilzen

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Le Grand-Bornand
2013 we Francji
Biathlon we Francji